Križ je lahko:

 križ - simbol
 sveti križ - križ, na katerem je umrl Jezus Kristus
 krščanski križ - krščanski simbol
 češčenje svetega križa - krščanski obred
 Sveti Križ (razločitev) - ime več naselij, poimenovanih po svetemu križu
 Cerkev svetega Križa - ime več cerkva, posvečenih svetemu križu
 Križ - ena izmed štirih barv pri igralnih kartah
 križ (anatomija) - predel ob spodnjem delu hrbtenice
 Slovenski avtocestni križ
 Rdeči križ - človekoljubna organizacija
Križ (priimek) - slovenski priimek
 Križ (revija) - slovenska literarna revija (1928-1939)
 Križ (drama) - slovenska drama avtorja Matjaža Briškija
 

Naselja:

 Križ, občina Komenda
 Križ, občina Sevnica
 Križ, občina Sežana
 Križ, občina Trebnje
 Križ - mesto na Hrvaškem
 Križ - naselje pri Trstu v Italiji (Santa Croce)
 Križan vrh
 Križate
 Križe, občina Brežice
 Križe, občina Novo mesto
 Križe, občina Tržič
 Križeča vas
 Križevci - Občina Gornji Petrovci
 Križevci pri Ljutomeru
 Križevci - mesto na Hrvaškem
 Križevec
 Križevska vas, Dol pri Ljubljani
 Križevska vas, Metlika
 Križišče
 Križmani
 Križna Gora
 Križni Vrh, Laporje
 Križni Vrh, Mokronog
 Dolnji Križ
 Gorenji Križ
 Sveti Križ - nekdanje ime vasi Podbočje
 Razkrižje
 Vipavski križ - vas, nekdaj pa mesto, imenovano Sveti Križ
 Vrh pri Križu
 Križ Gornji (Hrvaška)
 Križ Hrastovački (Hrvaška)
 Križ Kamenica (Hrvaška)
 Križ Koranski (Hrvaška)
 Križ, Zagrebška županija (Hrvaška)

Občina:
 Občina Križevci

Gore:
 Dovški križ (2542 m) - gora v Martuljški skupini Julijskih Alp
 Križ, gora v Kamniško-Savinjskih alpah, imenovana tudi Koroška Rinka
 Križ (2410 m) - gora v Julijskih Alpah